Villa Ekeliden kan syfta på:

 Villa Ekeliden, Djursholm – författaren Viktor Rydbergs hem
 Villa Ekeliden, Karlskoga – byggnad i Karlskoga